Polina Olegowna Sieronosowa (ros. Полина Олеговна Сероносова; ur. 22 stycznia 1993 r. w Pietrozawodsku) – rosyjska biegaczka narciarska. Od sezonu 2016/2017 startuje w barwach Białorusi.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 22 listopada 2009 roku, podczas zawodów rangi FIS race w rosyjskiej miejscowości Kirowsk, gdzie uplasowała się na pozycji 28. na dystansie 5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 10 grudnia 2016 roku w Davos, gdzie uplasowała się na pozycji 59. miejscu na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 3 lutego 2017 w Pjongczangu w sprincie stylem klasycznym uplasowała się na 23. miejscu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Białoruscy biegacze narciarscy
Rosyjscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Pietrozawodsku
Urodzeni w 1993